Petrova Slatina je naselje koje se nalazi u sastavu Općine Šodolovci, Osječko-baranjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 262 stanovnika.

Šport
U naselju je postojao nogometni klub NK Lanka Petrova Slatina

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji